Орденская система России начала формироваться с учреждением в 1698 году царём Петром I ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Исторически принято разделять орденскую систему России на три временных этапа: 1698—1917 — орден Русского царства и ордена Российской империи (и примыкающее к ней Белое Движение), 1918—1991 — ордена Советской России и СССР и с 1992 — ордена Российской Федерации.

Ордена Российской империи 

Ордена приведены в порядке учреждения в России.

Фамильные ордена Российского императорского дома в изгнании

Ордена Белого движения

Ордена СССР 

Ордена приведены в порядке учреждения.

Ордена Российской Федерации 

Ордена приведены в порядке учреждения.

Ссылки 
 

России